La Supercoupe d'Italie 1997 () est la dixième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Disputée le  au stadio delle Alpi à Turin devant  spectateurs, la rencontre est remportée par la Juventus sur le score de 3-0 aux dépens du Vicence Calcio.

Feuille de match

Références 

1997
Compétition de football à Turin
Face-à-face de la Juventus FC
Sport en Italie en 1997
Football en 1997
Sport en août 1997